Le sigle STAC peut désigner :

 l’ancien nom du Service de transport de l’agglomération chambérienne (renommé Synchro Bus en 2019), à Chambéry (France)
 le Service de transports de l'agglomération creilloise, à Creil (France)
 le Service de transport adapté de la Capitale, à Québec (Canada)
 le stage commando des commandos de marine français